L'isola di corallo (The Coral Island) (1858) – romanzo d'avventura di Robert Michael Ballantyne
L'isola di corallo – titolo italiano di un film di John Huston del 1948, ispirato alla pièce teatrale Key Largo di Maxwell Anderson
 – (1990) anime dello studio Gallop.